Бертье-Делагард — фамилия:
 Бертье-Делагард, Александр Львович (1842—1920) — русский инженер, археолог, историк, нумизмат.
 Бертье-Делагард, Константин Александрович (1814—1886) — русский контр-адмирал (1873).
 Бертье-Делагард, Лев Александрович (1810—1883) — георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 8592; 26 ноября 1850.